Джордж Джозеф Стиглер (; 17 января 1911, Рентон, штат Вашингтон — 1 декабря 1991, Чикаго) — американский экономист и педагог. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1982 года «за новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования».

Биография 
Джордж Стиглер родился в Рентоне, пригороде Сиэтла, штат Вашингтон в семье Джозефа Стиглера, агента по продаже недвижимости, и Элизабет Стиглер (Хунгиер), которые иммигрировали в США из Баварии и Австро-Венгрии.

Джордж окончил среднюю школу в Сиэтле, затем в 1931 году получил степень бакалавра по экономике в Вашингтонском университете. В 1932 году получил степень магистра в Северо-Западном университете. В 1938 году был удостоен степени доктора философии в Чикагском университете за диссертацию на тему «Теория производства и распределения».

Свою преподавательскую деятельность начал в 1936 году в качестве ассистента-профессора в университете штата Айова до 1938 года. В 1938—1946 годах преподавал в Миннесотском университете, где стал полным профессором по экономике. Во время Второй мировой войны он работал консультантом группы статистических исследований в Манхэттенском проекте Колумбийского университета. В 1946—1947 годах преподавал в должности профессора в Брауновском университете, в 1947—1958 годах был профессором в Колумбийском университете. В 1958—1981 годах преподавал на кафедре американских институтов при Чикагском университете.

Джордж Стиглер основал курс по промышленным организациям, был редактором журнала , являлся президентом Американской экономической ассоциации в 1964 году, президентом Общества истории экономики в 1977 году.

Был членом Национальной академии наук США (1975) и Американского философского общества, членом  (1963). Он был удостоен почётных научных степеней университетами Карнеги — Меллона, Рочестерским, Браунским, а также Хельсинкской экономической школой.

 Семья
В 1936 году Стиглер женился на Маргарет Мэк, сокурснице по Чикагскому университету. У них родились три сына, среди них будущий профессор статистики Стивен Стиглер.

Вклад в науку 
Джордж Стиглер в своей статье «Экономическая теория информации» за 1961 год вывел теорию поиска, в которой утверждал, что потребитель должен искать товар с наиболее низкой ценой до тех пор пока издержки длительности или интенсивности такого поиска не превысят размера ожидаемой экономии от покупки по более низкой цене. Его подход стал использоваться и в изучении поведения потребителей, и при поиске работы, и в создании запасов. А в своей Нобелевской лекции в 1982 году отметил теорию поиска в анализе «рынка новых идей» в экономической науке. «Большинство экономистов выступают не как производители новых идей, а лишь как их потребители. Их задача сходна с задачей покупателя автомобиля: найти надёжную модель. В действительности они обычно кончают покупкой подержанных и, следовательно, апробированных идей».

Награды 
 1954 — Стипендия Гуггенхайма;
 1982 — Нобелевская премия по экономике «за новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования»;
 1987 — Национальная научная медаль США;
 1987 — Премии Адама Смита.

Библиография 
 Стиглер Дж. Дж. Гражданин и государство. Эссе о регулировании. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. — 336 с. ISBN 978-5-93255-488-3
 Стиглер Дж. Дж. Совершенная конкуренция: исторический ракурс // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — : Экономическая школа, 2000. — С. 299—328 — 534 с. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. Perfect competition historically contemplated, 1957)
 Стиглер Дж. Дж. Теория олигополии // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — С. 371—401 — 534с. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. A theory of oligopoly, 1964)
 Стиглер Дж. Дж. Ломаная кривая спроса олигополиста и жёсткие цены // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — С. 402—431. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. The Kinky Oligopoly Demand Curve and Rigid Prices, 1947)
 Стиглер Дж. Дж. Экономическая теория информации // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — С. 507—529 — 534с. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. The economics of information, 1961)
 Стиглер Дж. Дж. Рикардо и 93%-ная трудовая теория ценности // Вехи экономической мысли. Том 3. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — С. 162—177. — ISBN 5-900428-50-8 (англ. Ricardo and the 93 % Labor Theory of Value, 1946)
 Stigler G. J. The Theory of Price, 1946;
 Stigler G. J. Essays in the History of Economics, 1965.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 Friedman M.  George Joseph Stigler (January 17, 1911 — December 1, 1991) // Biographical Memoirs. The National Academic Press . — 23.09.2009.

Участники Общества «Мон Пелерин»
Экономисты чикагской школы
Лауреаты премии Адама Смита
Награждённые Национальной медалью науки США
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Стипендиаты Гуггенхайма
Преподаватели Брауновского университета
Профессора Колумбийского университета
Преподаватели Миннесотского университета
Преподаватели Университета штата Айова
Действительные члены Эконометрического общества
Редакторы Journal of Political Economy
Почётные доктора Северо-Западного университета